Эллинг:

 Эллинг — сооружение, для постройки или ремонта.
 Эллинг — художественный фильм норвежского режиссёра Петтера Нэсса.
 Эллинг, Курт — американский джазовый вокалист, лауреат премии Грэмми.